Filip III. Navarrský ( Philippe III de Navarre, 27. března 1306 – 16. září 1343) byl v letech 1319 až 1343 hrabě z Évreux a v letech 1328 až 1343 navarrský král. Vládl společně se svou ženou Janou II. z Navarry.

Život 
Filip byl mladším synem Ludvíka, hraběte z Évreux, mladšího syna francouzského krále Filipa III., a jeho ženy Markéty z Artois. Pocházel tak z mladší větve Kapetovského rodu. Ačkoliv příslušník této mladší nevýznamné větve královského rodu, získal na významu poté roku 1328, co vymřela po meči hlavní linie Kapetovců, která vládla kromě Francie také Navaře. Navarra byla děděna kapetovskými králi skrze ženskou linii a teprve v roce 1284, tak s nástupem linie Valois na francouzský trůn došlo k oddělení Navarry od Francie a zdědila jí Jana II. a její manžel se stal králem jure uxoris.

Není zcela jasné, kdy došlo k uzavření sňatku Filipa s navarrskou dědičkou. Jsou uváděny roky 1318, 1328 a 1329. Janino slíbené dědictví bylo až do roku 1328 ve správě synů Filipa IV., což by svědčilo pro sňatek roku 1328. Na jaře tohoto roku byla také Navarra oficiálně předána Filipovi jakožto choti princezny Jany. Roku 1329 se mladý pár přestěhoval do Pamplony a 5. března 1329 došlo ke korunovaci. Champagne byla získána až roku 1336 za značnou úplatu francouzskému králi.

Filip Navarrský zemřel roku 1343 při účasti na reconquistě na jihu Španělska. Šipka jej zasáhla do krku a přes veškerou snahu lékařů se jej nepodařilo zachránit. Jeho ostatky byly převezeny do vlasti, tělo bylo pohřbeno v katedrále v Pamploně a srdce v pařížském kostele jakobínů. Jana jej přežila o celých šest let a je pohřbena v Saint-Denis. Na navarrský trůn usedl jejich syn Karel.

Odkazy

Reference

Externí odkazy

Vývod z předků 

Dynastie Évreux
Navarrští králové
Králové manželé
Hrabata z Évreux
Účastníci reconquisty
Katoličtí panovníci
Pohřbení v katedrále v Pamploně
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození 27. března
Narození v roce 1306
Úmrtí 16. září
Úmrtí v roce 1343
Muži